

Сарисай — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Сарисай — село, Хромтауський район, Актюбинська область